

Aziende 
 Bebe Stores – azienda di abbigliamento statunitense

Cinema 
 Bébé – serie cinematografica francese

Geografia 
 Bebe – città dell'antica Grecia ubicata in Tessaglia

Lingua italiana 
 Bebè – bambino o cucciolo d'animale

Motori 
 Bébé – autovettura realizzata da Peugeot nel 1905
 Bébé – autovettura prodotta da Lion-Peugeot tra il 1913 ed il 1916
 D.9 Bébé –  ultraleggero monoposto prodotto dall'azienda aeronautica Jodel

Musica 
 Bebe – singolo del rapper statunitense 6ix9ine in collaborazione con Anuel AA

Personaggi immaginari 
 Bebe Stevens – personaggio di South Park

Persone 
 Bébé (1861-1942) – clown di origine italiana
 Bebe Daniels (1901-1971) – attrice statunitense
 BeBe Shopp (1930) – modella statunitense
 Bebe Buell (1953) – modella, cantante e manager statunitense
 Bebe Neuwirth (1958) – attrice statunitense
 Bebe (1978) – cantautrice spagnola
 Bebé (1983) – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Bebe Rexha (1989) – cantautrice statunitense d'origine albanese
 Bebé (1990) – calciatore portoghese
 Beatrice "Bebe" Vio (1997) – schermitrice italiana

Altri progetti